Onzième épreuve du championnat du monde de vitesse moto 2001, le Grand Prix moto du Portugal 2001, est disputé sur le circuit d'Estoril, du vendredi 7 au dimanche .

C'est la troisième édition du Grand Prix moto du Portugal.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto du Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 2001